Bojongmanik (Bojongmanik)
 Bojongmanik (Sindangresmi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing